Haneberg ist

ein Familienname:
  Daniel Bonifaz von Haneberg (1816–1876), deutscher Benediktiner, Abt, Theologe, Orientalist und Bischof der römisch-katholischen Diözese Speyer

ein Ortsname:
 Haneberg (Sulzberg), Ortsteil des Marktes Sulzberg, Landkreis Oberallgäu, Bayern

Siehe auch:
 Hahneberg
 Hahnenberg
 Hannberg